Börnicke steht für folgende Ortsteile in Brandenburg:

 Börnicke (Bernau bei Berlin), Stadt Bernau bei Berlin
 Börnicke (Nauen), Stadt Nauen

Börnicke ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Börnicke (* 1891), deutscher Bankier